"Inferiore", forma italianizada de inferior, pode ser:
 Nocera Inferiore, comuna italiana da Campânia
 Bleggio Inferiore, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Venegono Inferiore, comuna italiana da Lombardia
 Verderio Inferiore, comuna italiana da Lombardia
 Morbio Inferiore, comuna suíça do Ticino
 Castelluccio Inferiore, comuna italiana da Basilicata
 Montoro Inferiore, comuna italiana da Campânia
 Berzo Inferiore, comuna italiana da Lombardia
 Occhieppo Inferiore, comuna italiana do Piemonte

Ver também
 Superiore

Desambiguações de topônimos